Бируков — русская фамилия.

 Бируков, Александр Степанович (1774—1844) — цензор Петербургского цензурного комитета.

Бирукова:
 Бирукова, Евгения Николаевна (1899—1987) — советская писательница, переводчик.